

Patronyme 

 Jindřich Heisler (1914-1953), artiste surréaliste tchèque ;
 Stuart Heisler (1896-1979), réalisateur, monteur et scénariste américain.

Toponyme 
 Heisler, village d'Alberta (Canada).

Autres 
 Locomotive Heisler, Locomotive à vapeur.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme